Мозухи — покинутый аул в Шаройском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на левом берегу реки Данейхамхи, к юго-западу от районного центра Химой.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на севере — бывший аул Качехой, на северо-западе — бывшие аулы Сандухой и Кирбаса, Хангихой (Итум-Калинский район), на северо-востоке — бывший аул Кебосой и село  Кесалой, на юго-западе — бывший аул Чешо (Грузия).

Примечания

Ссылки 
 Развалины: Мозухи

Исчезнувшие населённые пункты Шаройского района